Dubrulle est un patronyme français.

 Muriel Dubrulle, actrice
 Bronwyn Dubrulle, acteur
 Éric Dubrulle, couturier français
 Jean Dubrulle, sportil rennais
 , (1943- ), membre du Groupe Coudenberg

Homophone 
Dubrule

Notes et références